Вашконселуш:
 Вашконселуш, Жорже Феррейра де (1515—1585) — португальский комедиограф и автор рыцарского романа.
 Вашконселуш, Каролина Михаэлис де (1851—1925) — португальская филолог-романист немецкого происхождения.
 Вашконселуш, Луиш Мендеш де (магистр) (1543—1623) — португальский военачальник, дипломат, 54/55-й великий магистр Мальтийского ордена.
 Вашконселуш, Луиш Мендеш де (губернатор) (2-я половина XVI — первая четверть XVII веков) — португальский военачальник, губернатор Анголы, писатель.
 Вашконселуш, Марку (род. 1971) — португальский бадминтонист.
 Вашконселуш, Мен Родригеш де (2-я половина XIV века) — португальский военачальник, великий магистр португальского ордена Сантьягу.